Colloquio – gruppo musicale italiano
 Colloquio clinico – tecnica diagnostica in psicologia e psicoterapia
 Colloquio di gruppo: un tipo di colloquio clinico